Saxa Rubra – frazione periferica di Roma Capitale, luogo dove si svolse la battaglia di Ponte Milvio
 Saxa Rubra – nome con cui è comunemente conosciuto il Centro Radiotelevisivo "Biagio Agnes" della Rai, sito nell'omonima località
 Saxa Rubra – stazione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo